Cutry (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Cutry (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia